Maelbeek (ortografiat și Maalbeek) înseamnă:
 Râul Maelbeek din Flandra;
 Râul Maelbeek din Regiunea Brussel/Bruxelles;
 Cartierul Maelbeek sau Cartierul European, ori Leopold, din Brussel/Bruxelles;
 Maelbeek, stație de metrou din cartierul Maelbeek.
 Maelbeekul Mic, pârâu din Flandra.